

Sigle 
 Advanced Shipping Notice
 Autonomous System Number, un numerico che identifica univocamente un insieme di router e reti sotto il controllo di uno stesso Autonomous System (AS)
 Association Sénégalaise de Normalisation

Chimica 
 Asn – Abbreviazione dell'α-amminoacido Asparagina

Codici 
 ASN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Talladega (Stati Uniti)
 asn – codice ISO 639-3 della lingua asuriní dello Xingu